Фиббс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1927—2018) — канадский баскетболист, участник Олимпийских игр (1952).
 Фиббс, Бретт — новозеландский фотокорреспондент, лауреат Медиапремии Canon Новозеландской ассоциации издателей как фотограф года (2015).
  (также известен как Джеффри Тейлор; 1900—1956) — ирландский поэт.
  (род. 1974) — британский композитор, лауреат Британской композиторской премии за оркестровое произведение (2014).
  (род. 1981) — австралийский регбист, серебряный медалист Всемирных игр по регби-7 (2001).